Reynolds Mill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Reynolds Mill (Alabama)
 Reynolds Mill (Delaware)
 Reynolds Mill (Pennsylvania)
 Reynolds Mill (Virginia)